Francisco Barrecheguren Montagut (Lleida, 21 d'agost de 1881 - Granada, 7 d'octubre de 1957) fou un laic, després sacerdot de l'orde dels redemptoristes. Ha estat proclamat Servent de Déu per l'Església catòlica.

Biografia 
Francesc va néixer a Lleida, fill de Manuel Barrecheguren, basc, i de Manuela Montagut, catalana. El seu pare va morir quan tenia onze mesos i la mare, quan tenia cinc anys. Els germans del seu pare el porten llavors amb ells a Granada, on viurà bona part de la seva vida. Entre 1892 i 1897 estudia al col·legi jesuïta d'El Palo (Màlaga), coincidint amb José Ortega y Gasset.

En 1904 es casa amb Concha García Calvo i en 1905 en neix l'única filla, Conchita, que va morir en 1927. Segons el pare d'aquesta, fou l'exemple de la vida de Concha García el que l'influí en Francesc. En 1937 va quedar vidu, i continuà la seva vida destacant per la bondat i humilitat.

En 1944, amb 65 anys, entra com a postulant a l'orde dels redemptoristes de Granada, professant-hi el 4 d'agost de 1947 a Nava del Rey (Valladolid) i ordenant-se sacerdot dos anys després. L'estiu de 1949 torna a Granada, on serà sacerdot al santuari del Perpetuo Socorro i al Carmen de Conchita. Va morir el 7 d'octubre de 1957.

Veneració 
Fou model d'espós, pare i educador, i model també de religiós. El bisbe de Granada, José Méndez, incoà el procés de canonització en 1993 i tancà la fase diocesana el 17 de juliol del 1994, essent aprovat el procés a Roma el març de 1995. Ha estat proclamat Servent de Déu i continua la causa de beatificació.

El 29 de novembre de 1996, les seves restes es traslladaren del panteó familiar del cementiri a l'església dels redemptoristes de Granada, la del Perpetuo Socorro.

Notes 

Clergues redemptoristes
Servents de Déu andalusos
Religiosos lleidatans
Servents de Déu catalans
Membres de la família redemptorista venerats